Pons II peut désigner :

 Pons l'Ancien
 Pons II de Marseille, évêque de Marseille mort en 1073.
 Pons II de Mevouillon
 Pons II de la Roche
 Pons de Toulouse, comte de Toulouse mort en 1060.
 Pons II de Vernet